Spring poate fi:

 Spring Mountains, lanț montan din sudul statului Nevada al Statelor Unite ale Americii
 Spring Lake, un sat în comitatul Otawa, statul Michigan, SUA
 Spring Farm, suburbie în Sydney, Australia
 Houghton-le-Spring, oraș în comitatul Tyne and Wear, regiunea North East, Anglia

 Spring Time, lanț de restaurante de tip fast-food din România
 Spring Harghita, marcă de apă minerală produsă în România de compania Mineral Quantum

 Spring Framework, o platformă p-u simplificarea scrierii aplicațiilor în limbajul  Java și Groovy

Șpring 
 Șpring, localitate în județul Alba, Transilvania, România.